Ралли Великобритании 2017 года (официально 73. Dayinsure Wales Rally GB) - двенадцатый этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 26 по 29 октября. Это 73-ее Ралли Великобритании в истории и 45-ое в рамках чемпионата мира. Свою первую в карьере победу одержал валлиец Элфин Эванс и это произошло на домашнем для него этапе.  А Себастьен Ожье в шестьдесят пятый раз поднялся на подиум и в пятый раз подряд завоевал чемпионский титул. Также полузаводская команда M-Sport впервые выиграла зачёт производителей.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 6, 43 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году